Пиньюэкар-Гандульяс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Мадрида